Светско првенство у пливању одржано је у оквиру 13. Светског првенства у воденим спортовима у Риму 2009. на спортском комплексу Форо Италико од 26. јула до 2. августа.

Распоред такмичења 
Такмичење је било састављено од квалификација, које су се одржавале у јутарњем програму (09.00 по локалном времену) и полуфинала и финала у вечерњем програму (18.00 по локалном времену) У дисциплинама на 50, 100 и 200 м квалификације и полуфинале одржана су истог дана, а финале наредног дана у вечерњем програму, у дисциплинама на 400 м и штафете квалификације су биле ујутро, а финале увече истог дана. Дисциплине на 800 м и 1500 м квалификације имају у вечерњем програму једног дана, а финале наредног дана.

Победници

Мушкарци

Биланс медаља за мушкарце

Жене

Биланс медаља за жене

Биланс медаља укупно

Рекорди 
Ово је преглед свих светских рекорда и рекорда светских првенстава постигнутих у Риму 2009.

На Светско првенству пливању оборени су светски рекорди 43 пута.

Мушки рекорди

Женски рекорди 

Светска првенства у пливању
Светско првенство у воденим спортовима 2009.
Спорт у Риму
Спорт у 2009.